El término Lo que más quiero puede referirse a:

 Música
 Lo que más quiero, canción escrita por la cantautora chilena Violeta Parra y musicalizada por Isabel Parra, así como también por Inti-Illimani, y que aparece, respectivamente, en los álbumes de 1970 Violeta Parra y el de 1971 Autores chilenos.
 Lo que más quiero, Lado B del sencillo de Isabel Parra de 1972 Amigo cielo testigo / Lo que más quiero.
 Lo que más quiero, Lado B del sencillo de Inti-Illimani de 1972 Tatatí / Lo que más quiero.

 Cine
 Lo que más quiero, película argentina dirigida por Delfina Castagnino.